Matsuda kan som auktorsförkortning betyda:

 Ryuichi Matsuda
 Sadahisa Matsuda

Robotskapade auktorsförkortningar